Unter Graduierung versteht man im mathematischen Teilgebiet der Algebra die Zerlegung einer abelschen Gruppe oder komplizierterer Objekte in Teile eines bestimmten Grades. Das namengebende Beispiel ist der Polynomring in einer Unbestimmten: Beispielsweise ist das Polynom  Summe der Monome  (Grad 3),  (Grad 1) und  (Grad 0). Umgekehrt kann man endlich viele Monome verschiedenen Grades vorgeben und erhält als Summe ein Polynom.

Es sei durchweg  eine feste abelsche Gruppe. Beispielsweise kann man  oder  wählen.

Graduierte Vektorräume 
Es sei  ein Körper. Eine -Graduierung auf einem -Vektorraum  ist ein System  von Untervektorräumen, so dass  die direkte Summe der  ist:

Die Vektorräume  heißen die graduierten Bestandteile von .

Elemente  heißen homogen vom Grad  und man schreibt dafür kurz  oder . Jedes Element  von  kann genau auf eine Weise als Summe homogener Elemente verschiedenen Grades geschrieben werden; sie heißen die homogenen Bestandteile (oder Komponenten) von .

Graduierte abelsche Gruppen und -Moduln für (gewöhnliche, nicht graduierte) Ringe  sind analog definiert.

Ist , so spricht man häufig nicht explizit von einer -Graduierung, sondern schlicht von einer Graduierung.

Graduierte Algebren 
Es sei  ein Körper. Eine -Graduierung auf einer -Algebra  ist eine -Graduierung auf  als -Vektorraum, d. h.  für Untermoduln , für die gilt
 
für , d. h.
  für 
gilt.

Graduierte Ringe 

Es sei  ein Ring.
Eine -Graduierung auf  ist eine Familie , so dass
 ,
und
  für alle .
Dies verallgemeinert obige Definition für Algebren. Man beachte, dass für Algebren verlangt wird, dass die direkten Summanden der homogenen Elemente -Untervektorräume sind, das heißt, dass eine Ring-Graduierung einer -Algebra möglicherweise keine Algebren-Graduierung, wie sie oben definiert wurde, ist.

Graduierte Moduln 
Es sei  ein -graduierter Ring. Ein -graduierter -Modul  ist ein -Modul
,
so dass

für  gilt.

Diese Definition bezieht sich auf den Fall von Linksmoduln, graduierte Rechtsmoduln sind analog definiert. Bei einer entsprechenden Definition für -Algebren verlangt man noch, dass die  in obiger Definition -Vektorräume sind.

Beispiele 
 Der Polynomring  in  Unbestimmten über einem Körper  ist durch den Gesamtgrad graduiert:
 
 (Offenbar ist  für .)
 Es gibt aber noch andere Graduierungen auf : Es seien  positive ganze Zahlen. Dann ist durch
 
 ebenfalls eine Graduierung von  definiert, bei der jedoch das Monom  Grad  hat.
 Tensoralgebra, symmetrische Algebra und äußere Algebra sind graduierte Algebren.
 Ist  ein (kommutativer) noetherscher lokaler Ring mit maximalem Ideal  und Restklassenkörper , so ist
 
 eine endlich erzeugte graduierte -Algebra.
 Ist beispielsweise  für eine Primzahl , so ist .

ℤ/2ℤ-Graduierung 
Eine -Graduierung eines Ringes oder einer Algebra  ist eine Zerlegung  mit . Dann ist  ein Automorphismus auf  mit . Umgekehrt definiert jeder solche Automorphismus eine Graduierung

.
Eine -Graduierung ist also nichts weiter als die Auszeichnung eines selbstinversen Automorphismus. Speziell für C*-Algebren ist eine -Graduierung ein C*-dynamisches System mit Gruppe . Unter einer graduierten C*-Algebra versteht man in der Regel eine -graduierte C*-Algebra.

Viele mathematische Konstruktionen werden bei graduierten Objekten so angepasst, dass die vorliegende Graduierung respektiert wird. So definiert man etwa einen graduierten Kommutator für homogene Elemente durch

und für allgemeine Elemente durch lineare Fortsetzung. Man erhält dann zum Beispiel eine graduierte Jacobi-Identität

für homogene Elemente 

Auch die Bildung des Tensorproduktes wird entsprechend angepasst. Die Multiplikation im graduierten Tensorprodukt -graduierter Ringe  und  wird dann für Elementartensoren homogener Elemente durch

festgelegt. Sätze wie  lassen sich auch für die graduierten Tensorprodukte beweisen. Gibt es zusätzlich eine Involution auf den Ringen bzw. Algebren, wie zum Beispiel im Falle von C*-Algebren, so wird eine Involution auf dem graduierten Tensorprodukt durch
,  homogen,
definiert. Durch Übergang zur einhüllenden C*-Algebra erhält man so ein Tensorprodukt graduierter C*-Algebren.

Literatur 
 Serge Lang: Algebra. Revised 3rd Edition, Springer-Verlag, 2002, ISBN 0-387-95385-X

Einzelnachweise 

Algebra